Franciaország
Saint-Jacques, település Alpes-de-Haute-Provence megyében
Saint-Jacques, Párizs egyik metróállomása